Lautertal, commune allemande de Bavière, dans l'arrondissement de Cobourg ;
 Lautertal (Odenwald), commune allemande de Hesse, dans l'arrondissement de la Bergstraße ;
 Lautertal (Vogelsberg), commune allemande de Hesse, dans l'arrondissement du Vogelsberg.

 Le Lautertal-Limes, fortification frontalière romaine entre le Neckar et le Jura souabe, en Allemagne.